Cabanac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Cabanac im Département Hautes-Pyrénées
 Cabanac-Cazaux im Département Haute-Garonne
 Cabanac-et-Villagrains im Département Gironde
 Cabanac-Séguenville im Département Haute-Garonne

Cabanac ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Ségur-Cabanac (1929–2011), österreichischer Diplomat
 August Ségur-Cabanac (1881–1931), österreichischer Politiker und Beamter
 August Ségur-Cabanac (General) (1922–2011), österreichischer General
 Christian Ségur-Cabanac (* 1948), österreichischer Militär, Generalleutnant des Österreichischen Bundesheeres
 Philipp Ségur-Cabanac, österreichischer Offizier
 René Ségur-Cabanac, österreichischer Brigadier

Siehe auch:
 Lacapelle-Cabanac